Рене Лериш (полное имя Анри Мари Рене Лериш; 12 октября 1879, Роан — 28 декабря 1955, Кассис (Буш-дю-Рон) — французский хирург и физиолог.

Был специалистом в области боли, сосудистой хирургии и симпатического ствола. Лерешн восстановил чувствительность многих людей, изуродованных во время Первой Мировой войны. Был первым, кто был заинтересован в изучении боли и в практиковании малоинвазивной хирургии со столь небольшой зоной вмешательства, насколько это возможно. Два симптома названы в его честь: альгоневродистрофия и аорто-подвздошная облитерация. У него было много учеников, в частности Майкл Дебейки, Jão Cid dos Santos, René Jean Fontaine и Kunlino.

Биография 
Происходил из семьи лионских врачей, его отец Эрнест Лериш изучал юриспруденцию в Париже, а его мать Анна Шамюсси происходила из богатой семьи роанских текстильщиков. Рене Лериш — третий ребенок из семи братьев и сестер. Он брат скульптора Марка Лериша. Учился в маристском колледже. В 1893 году сдал выпускной экзамен по риторике. Тогда он решает следовать по стопам своего двоюродного деда, в Военную академию Сен-Сир, чтобы сделать военную карьеру. В марте 1894 г. он изменил свое мнение и написал родителям, что хочет стать хирургом. Он сдал экзамен по философии для поступления на факультет естественных наук в Лионе, где получил образование в области физики, химии и естественных наук - диплом PCN. В 1899—1900 годах Лериш проходил военную службу в 98-м пехотном полку. В 1902 году он стал интерном, а в 1906 году - доктором медицинских наук, защитив диссертацию по методу хирургической резекции при лечении рака желудка под руководством Антонина Понсе. В Лионе он подружился с Алексисом Каррелом, которого он позже встретил в Нью-Йорке. Рене Лериш женился на Луизе Элио Каленборн 27 сентября 1910 года в Лионе. Его жена была родом из немецкой католической семьи. Она также была врачом и стала ближайшим соратником Рене Лериша.

Первая Мировая Война 
В начале войны, он был направлен работать в хирургическом автомобиле скорой помощи в Вогезах. После короткого визита в Крей в сортировочную и регулирующую больницу, он был назначен врачом в парижском госпитале Hôpital du Panthéon. Затем он работает в Русском госпитале в отеле «Карлтон» в Ментоне. В апреле 1917 года, давно желая вернуться на фронт, Рене Лериш присоединился к Роберу Прусту и его бригаде хирургического автомобиля (Auto-chir АСА no 17). Лионский гистолог и радиобиолог Клодиус Рего пригласил Лериша приобщиться к преподаванию в Школе медицины и военной хирургии при военном госпитале HOE 4 в Булёзе, недалеко от Реймса. Эта школа стала известным центром обучения и повышения квалификации врачей и хирургов, и было решено сформировать группу из вновь прибывших американцев. Рене Лериш нашел несколько известных имен в медицине: блестящий специалист в торакальной хирургии Жан-Луи Ру-Берже, Рене Леметр, который останется в истории как создатель основных швов для зашивания ран, невролог Жорж Гиллен, лионский радиолог Тома Ножье и патолог Пьер Массон. Однако он поддерживал Павла Санти и они основали кафедру переломов и травм суставов. Молодой врач, который только что приехал, поспешил к нему навстречу: Жорж Дюамель. С помощью Павла Санти, Лериш провел очень большую исследовательскую работу по остеогенезу и был особенно заинтересован в лечении переломов с экспериментами, проведенными на кроликах. Тогда он уже начал проводить научные исследования о роли вазомоторики в месте травмы. Это требовало много гистологических срезов и столько же рентгеновских снимков или фотографий, но 3,000-местный полевой госпиталь давал ему большое количество материала. Он стал главным хирургом 28 декабря 1917. Во время войны, идеей Лериша было разделять обычные белые простыни, в которой привозили раненого от простынь для асептических хирургических операционных. Он выбрал синий цвет, и хирургические палаты перекрасили в синий цвет. Все простыни из операционных залов тоже стали синими: операционное белье, шапочки, маски. Цвет впоследствии был принят во всем мире, что позволяет минимизировать инфекционные заражения.

Межвоенный период 
Он стал хирургом в госпитале в Лионе в 1919 году. Пребывание в США позволило ему встретить Саймона Флекснера (который выступал за «smooth» хирургию) в Фонде Рокфеллера, а затем Уильяма Халстеда в Балтиморе, но и ряд других хирургов также имели на него влияние. В 1924 году, он был заведующим кафедрой в Страсбургском университете. Он ввел важное понятие неагрессивной хирургии. В 1925 году, во время его лекции в хирургической клинике Страсбургского университета, он сказал, что операция не должна ограничиваться коррекцией или изъятием анатомических повреждений, а должна быть направлена на лечение функциональных расстройств.

Он лечил и сделал ампутацию маршалу Жоффру.

В 1936 году он занял место скончавшегося Шарля Николя в Колледже де Франс в Париже, где возглавлял кафедру экспериментальной медицины с 1937 по 1950 год. Это позволило ему продолжить свои исследования, создавая лаборатории экспериментальной хирургии и осмысления его теории, физиологии и патологии. Лериш утверждал, что «болезнь появляется прежде всего, является функциональным отклонением от нормы».

Вторая Мировая Война 
Вернувшись в Лион после перемирия 22 июня 1940 года, он отказался от должности министра здравоохранения, которую предложил ему председатель Совета министров Франции, Филипп Петен. Он, правда, принял президентский Национальный Ордена Врача, созданный в октябре 1940 года при режиме Виши, который усилил государственный контроль организации медицинской службы, поддерживал numerus clausus (ограничение доли представителей какой-либо группы населения в общей численности студентов учебных заведений. Такие ограничения могли иметь расовое, национальное или религиозное основание) в медицинской сфере, и сыграл важную роль в исключении еврейских врачей, путями доносов и особенно за счет процесса опустошительным «свободных» практик. Через несколько лет после войны, он сказал, что он ушёл в отставку, потому что он не согласен с директивой государства. Он оправдывал свое отношение, заявив, как и другие защитники, что режим служил щитом против оккупантов. Как и много людей, которые сотрудничали с Виши, он был сильно обеспокоен и минимизировал свое участие.

Послевоенный период 
При освобождении Франции, он был исключен из официальных кругов. Тем не менее, он был избран членом Академии наук и Национальной академии медицины в 1945 году.

Работы и публикации 
 Медицинские тезисы под руководством Антонин Понсе, Резекций желудка по поводу рака: методика, результаты, непосредственные, отдаленные результаты, Лион, 1906
 Звание и научная работа, Лион, Imprimeries réunies, 1907 (читать онлайн [Архив])
 О хирургическом лечении перикардиальной симфиза и медіастінального перикардита, Бюллетень хирургического общества Лиона, Париж, Массон, январь 1911 (читать онлайн [Архив])
 Чистая асептика и физическое
 Значение йода при лечении ранений в разных стадиях. Химиотерапия и физиотерапия, Бюллетень хирургического общества Лиона, Париж, Массон (читать онлайн [архив]), январь-февраль 1916
 С асистентуванням консультанта-хирурга британских сил во Франции, лечение переломов, том 1, Лондонский Университет печати (читать онлайн [архив])
 С асистентуванням консультанта-хирурга британских сил во Франции, лечение переломов, том 2, Лондонский Университет печати (читать онлайн [архив])
 Некоторые исследования на симпатичной періартеріолі, Ежегодник по хирургии, октябрь 1921 (читать онлайн [Архив])
 Хирургии симпатической системы. Показания и результаты, Ежегодник по хирургии, сентября 1928 года (читать онлайн [Архив])
 Проблемы костно-суставных заболеваний вазомоторного происхождения. Гідрартроз и травматический артрит: Генезис и лечение", "Журнал хирургии костей и суставов, 1928 (читать онлайн [Архив])
 Listerian Idea в 1939 году, Британский медицинский журнал, 1939 (читать онлайн [Архив])
 Хирургия боли, Париж, Массон & Cie, 1940
 Surgery at the Order of Life, Paris / Aix-les-Bains, O. Zeluck, 1944
 Хирургия, дисциплина знаний, Ницца, Диана Франсез, 1949
 Артериальные аневризмы и артериовенозные свищи, Париж, Массон & Cie, 1949
 Философия хирургии, Париж, Фламмарион, Библиотека философских наук, 1951
 Воспоминания о мое мертвое жизнь, Editions du Seuil, 1956 (ISBN 2020020785)

Эпонимы 
 Операция Лериша: симпатическая денервация (или симпатэктомия) за счет артериальной декортикации для лечения артериита нижних конечностей.
 Синдром Лериша: атеросклеротическая облитерация бифуркации аорты, подвздошных и бедренных артерий с элементами воспаления - облитерирующий артериит (синдром включает перемежающуюся  хромоту, боли в мышцах ног, микроваскулярные гипоксические нарушения мягких тканей, уменьшение пульса на бедренных артериях и эректильную дисфункцию).
 Синдром Судека-Лериша или комплексный региональный болевой синдром (или альгонейродистрофия).
 Классификации Лериша и Фонтейна: 4 стадии облитерирующего артериита нижних конечностей

Цитаты 
 «Здоровье — это жизнь в тишине органов» (1936)
 «Боль не защищает человека. Она уменьшает её» (Хирургия и боль, 1940)
 «Исследования боли ведет к гуманной медицины во всех ее проявлениях» (1944)
 «Каждый хирург носит в себе маленькое кладбище, куда время от времени он ходит помолиться — место горечи и сожаления, где он должен искать объяснение своих неудач». Философия хирургии, 1951
 «Борьба с болью это износ … Соглашаться на страдания — это своего рода медленное самоубийство … И есть только одна боль, которая легко переносится, это боль других.»

Примечания 

Хирурги Франции
Члены Французской академии наук
Члены Парижской медицинской академии
Почётные доктора Коимбрского университета
Почётные доктора Венского университета
Почётные доктора Университета Порту